

Geografia 
 North Ormsby – villaggio e parrocchia civile nella contea del Lincolnshire, Inghilterra
 Ormsby – comune nella contea di Watonwan e in parte nella contea di Martin, Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone 
 Brendan Ormsby – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese